Il singolare del torneo di tennis Tiburon Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore K. J. Hippensteel che ha battuto in finale Kevin Kim 6-3, 6-3.

Teste di serie 

Assente
 Kevin Kim (finale)
 Jeff Salzenstein (primo turno)
 Nicolás Lapentti (semifinali)

 Hugo Armando (secondo turno)
 André Sá (quarti di finale)
 Robert Kendrick (secondo turno)
 Wang Yeu-tzuoo (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tiburon Challenger 2004